Jebb kan som auktorsförkortning betyda:

 Matthew H. P. Jebb
 Matthew H.P. Jebb

Robotskapade auktorsförkortningar